Scharren steht für:
 Scharn, veraltet Marktstand
 Scharren (Tätigkeit), mit den Extremitäten oder einem Gegenstand wiederholt (hörbar) über eine Oberfläche schleifen/kratzen und dabei Material fortbewegen bzw. hervorbringen
 Scharren am Altenhof bei Bettingen, Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Scharren bei Dockendorf, Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Scharren beim Urmerskreuzchen, Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Scharren, veralteter Ortsname für Schorn (Pöttmes)

Siehe auch:
 Scharrbild